Rodolfo Menéndez puede referirse a:

 Rodolfo Menéndez de la Peña,(1850-1928) pedagogo e historiador cubano mexicano.
 Rodolfo Menéndez Mena, (1878-1933) abogado y escritor mexicano, hijo del anterior.
 Rodolfo Ruz Menéndez, (1925-2005) abogado e historiador mexicano.
 Rodolfo Menéndez Menéndez, (1941) político y empresario mexicano.